Matara (district); een district in het zuiden van Sri Lanka
Matara (stad); een stad in het zuiden van Sri Lanka
Matara (geslacht), een geslacht van gewone sluipwespen